Mattl ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Mattl (1954–2015), österreichischer Historiker und Politikwissenschafter 
 Sylvia Mattl-Wurm (* 1954), österreichische Historikerin und Kunsthistorikerin